Захново — название нескольких населённых пунктов:
 Захново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Захново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Захново (Зехново) — деревня в Печорском районе Псковской области, Изборская волость.
 Захново — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Захново — деревня в Печорском районе Псковской области, Новоизборская волость.
 Захново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.